Вилард има више значења:
 Вилард (Јута)
 Вилард (Канзас)
 Вилард (Мисури)
 Вилард (Нови Мексико)
 Вилард (Охајо)